Melton bezeichnet

 Melton, ein textiles Gewebe mit einer speziellen Ausrüstung
 Melton (East Riding of Yorkshire), eine Ortschaft in East Riding of Yorkshire in England
 Melton (Suffolk), eine Ortschaft in Suffolk in England
 Melton (Victoria)
 Borough of Melton, einen Bezirk in Leicestershire in England
 Melton Mowbray, eine Stadt in der englischen Grafschaft Leicestershire
 Melton City, ein Verwaltungsgebiet in der australischen Stadt Melbourne
 Melton Prior Institut, 2005 durch Alexander Roob in Düsseldorf gegründet zur Erforschung von Presse- und Buchillustrationen und ihren Drucktechniken
 Mount Melton, Berg auf der Ross-Insel, Antarktis

in den Vereinigten Staaten:
 Melton (Alabama)
 Melton (Georgia)
 Melton (Mississippi)

Personen:
 Barry Melton (* 1947), US-amerikanischer Rockmusiker
 Charles Melton (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler und Model
 Douglas A. Melton (* 1953), US-amerikanischer Molekularbiologe
 Heidi Melton (* 1981), US-amerikanische Opernsängerin (Hochdramatischer Sopran)
 J. Gordon Melton (* 1942), US-amerikanischer Religionswissenschaftler
 Jacob Melton (* 2001), US-amerikanischer Schauspieler
 John Melton († 1640), englischer Politiker und Autor
 Patrick Melton (* 1975), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Richard Huntington Melton (* 1935), US-Diplomat
 Sid Melton (1917–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 William Melton († 1340), englischer Erzbischof von York 

Siehe auch:
 Little Melton
 Melton Mustafa